Buch der Verborgenheit bezeichnet:

 Buch der Verborgenheit (at-Tūsī) () von Abū Dschaʿfar at-Tūsī
 Buch der Verborgenheit (an-Nuʿmānī) () von Ibn Abī Zainab an-Nuʿmānī 

 Sifra di-Tzeniutha, siehe Zohar